Cernik je naselje u Hrvatskoj u općini Čavlima. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverozapadno su Čavle, Podrvanj, Podčudnič, Zastenice i Grobnik, sjeverno su Soboli, zapadno je Buzdohanj, jugoistočno su Mavrinci i Kukuljanovo.

Stanovništvo

Izvori 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji